Alton (Illinois)
 Alton (Indiana)
 Alton (Iowa)
 Alton (Kansas)
 Alton (Missouri)
 Alton (Texas)
 Alton (Utah)
 Alton North

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos